Příjmení Křepela nese více různých osobností:

 František Křepela (1910–1969) – český a československý politik
 Josef Křepela (1924–1974) – československý basketbalista
 Karel Křepela (1929–2018) – český pediatr a vysokoškolský pedagog
 Ladislav Křepela (* 1982) – český hráč stolního fotbálku neboli foosballu

Česká příjmení